Воскресенская — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Воскресенская, Зоя Ивановна (1907—1992) — советская разведчица и детская писательница.
 Воскресенская, Людмила Владимировна (род. 1930) — советский балетмейстер. Заслуженная артистка РСФСР (1969).
 Воскресенская, Маргарита Михайловна (1931—2012) — советский скульптор.
 Воскресенская, Ника Александровна (1915—1991) — советский историк науки.

Топоним 
 Воскресенская — гора на Урале.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Воскресенская — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Воскресенская — станица в Абинском районе Краснодарского края.
 Воскресенская — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Воскресенская — станица в Новоалександровском районе Ставропольского края.

См. также 
 
 
 Воскресенская Слободка — село, Суздальский район, Владимирская область.
 Горка Воскресенская — деревня, Волховский район, Ленинградская область.
 Мшага Воскресенская — деревня, Шимский район, Новгородская область.
 Воскресенская летопись
 Воскресенская площадь — название до 1918 года Площади Революции в Москве.

Примечания